Miejscowości w USA:
 Sheboygan – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
 Sheboygan – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan

Gminy w USA:
 Sheboygan (ang. Sheboygan Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sheboygan (ang. Sheboygan County) – w stanie Wisconsin